Palette – in informatica sinonimo di tavolozza
Palette – etichetta discografica belga
Palette – EP di Nobuhiko Okamoto del 2012
Palette – album di IU del 2017

Pagine correlate 
Paletta